Соревнования в эстафете 4 по 100 метров у женщин на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро прошли 18 и 19 августа 2016 года на Олимпийском стадионе.

Сборная США защищала свой титул Олимпийских чемпионок 2012 года. Сборная Ямайки выиграла чемпионат мира 2015 года, победив там сборную США. Германия имела самое быстрое время сезона (41,62 секунд), другими претендентами на медали также были сборные Великобритании и Нидерландов.

Во время отборочных забегов, представительница США Эллисон Феликс не сумела передать палочку Инглиш Гарднер. В момент передачи палочки бразильская легкоатлетка бежала очень близко к краю дорожки и задела рукой Феликс. Из-за этого американка выронила палочку. Ей пришлось вернуться, поднять палочку и передать напарнице, с потерей нескольких секунд. Сборная США пришла к финишу последней и вскоре был подан протест. Сборная Бразилии была дисквалифицирована, а американским легкоатлеткам разрешили пробежать эстафету повторно на пустой площадке. Для выхода в финал им необходимо было выбежать из 42,70 секунд, что они и сделали, показав время 41,77 секунд.

В финале сборная США одержала уверенную победу, установив второе самое быстрое время в истории, уступив лишь своему же мировому рекорду. Второй стала сборная Ямайки, показавшая пятое самое быстрое время в истории. Замкнули тройку представительницы Великобритании, установившие национальный рекорд.

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Призёры

Расписание 
Приведено бразильское время проведения соревнований (UTC-3)

Результаты

Раунд 1 
Квалификационный норматив: первые три сборные с каждого забега (Q) и две с лучшим временем (q) проходят в финал.

Забег 1

Забег 2

Специальный забег

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года